Heu est un nom commun qui peut désigner :
 heu, un type de voilier de fret et de guerre, de faible tonnage.

 maison de Heu, une importante famille du Moyen Âge ;
 Gaspard de Heu (c.15171-1558), un maître-échevin de Metz (1542 puis 1548), seigneur de Buy, Ennery et Flévy ;
 Gaspard II de Heu (-1593), un écuyer, seigneur d’Ennery et seigneur huguenot ;
 Jean de Heu (-1372), un écuyer, le soixante-deuxième évêque de Toul, de 1363 à 1372 ;
 Nicolas de Heu (c.1461-1535), un patricien messin de la République messine.

HEU est un sigle qui peut désigner :
 , une université chinoise ;
 , le plus ancien et le plus grand syndicat de travailleurs hospitaliers et de spécialistes des soins de santé en Colombie-Britannique, au Canada.